MacFarlane eller Macfarlane kan syfta på:

 MacFarlane (efternamn) – ett skotskt efternamn och personer med namnet även Macfarlane

Geografi

Antarktis

 McFarlane Strait – en strömfåra

Australien

 Lake MacFarlane – en sjö i South Australia

Kanada

 Macfarlane Bay – en vik i Manitoba
 MacFarlane Point – en udde i Nova Scotia
 MacFarlanes Brook – ett vattendrag i Nova Scotia
 Mount MacFarlane – ett berg i British Columbia
 Peter MacFarlane Pool – ett vattendrag i Nova Scotia

Se även
 Macfarlane Creek
 MacFarlane Island
 MacFarlane Lake
 MacFarlane River

Se även
 McFarlane